Sotto il cielo delle Hawaii (Hawaii Calls) – film del 1938 diretto da Edward F. Cline 
Sotto il cielo delle Hawaii (Aloha) – film del 2015 diretto da Cameron Crowe